Frutti – in botanica, plurale di Frutto
 Frutti –  nel diritto civile, genericamente incrementi di ricchezza mobiliare, distinti in civili o naturali
Frutto – modulo standardizzato (a parete) per la cablatura delle reti informatiche locali
 Frutto – modulo standardizzato per l'installazione elettrica a parete (per prese, interruttori, pulsanti, ecc.) nelle scatole da incasso ("503" e similari) o a vista, utilizzato in Italia